Hrvatska
 Novo Selo (Vinkovci)
 Novo Selo (Čazma), gradsko naselje Čazme
 Novo Selo (Požega), gradsko naselje Požege
 Novo Selo (Selca), naselje u općini Selca, na Braču
 Novo Selo (Sisak), gradsko naselje Siska
 Novo Selo (Slunj), gradsko naselje Slunja
 Novo Selo (Vrbovec), gradsko naselje Vrbovca
 Novo Selo Bosiljevsko
 Novo Selo Garešničko
 Novo Selo Glinsko
 Novo Selo Koreničko
 Novo Selo Lasinjsko
 Novo Selo Lekeničko
 Novo Selo na Dravi
 Novo Selo Okićko
 Novo Selo Palanječko
 Novo Selo Perjasičko
 Novo Selo Podravsko
 Novo Selo Rok
 Novo Selo Žumberačko

BiH
 Novo Selo (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina
 Novo Selo (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
 Novo Selo (Bosanski Brod, BiH), naselje u općini Bosanski Brod
 Novo Selo (Bosanski Šamac, BiH), naselje u općini Bosanski Šamac
 Novo Selo (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf 
 Novo Selo (Kupres, BiH), naselje u općini Kupres
 Novo Selo (Kupres RS, BiH), naselje u općini Kupres (RS)
 Novo Selo (Odžak, BiH), naselje u općini Odžak
 Novo Selo (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor
 Novo Selo (Sokolac, BiH), naselje u općiniu Sokolac
 Novo Selo (Tešanj, BiH), naselje u općini Tešanj
 Novo Selo (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica
 Novo Selo (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik

Austrija
 Novo Selo (Austrija) (nje. Neudorf bei Parndorf), selo u Austriji, selo gradišćanskih Hrvata

Mađarska
 Novo Selo (Šomođska županija, Mađarska) (mađ. Tótújfalu), selo u Mađarskoj

Crna Gora:
 Novo Selo (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad

Srbija
 Novo Selo (Južnobački okrug, Srbija) (Bačko Novo Selo), selo u općini Bač
 Novo Selo (Kanjiža, Srbija), naselje u općini Kanjiža
 Novo Selo (Loznica), naselje u općini Loznica
 Novo Selo (Trgovište, Srbija), naselje u općini Trgovište

 jedno od mnogobrojnih naselja s ovim imenom